Рыба́чье — топоним.

Казахстан 
 Рыбачье — прежнее название села Камыскала Алакольского района Жетысуйской области.

Киргизия 
 Рыбачье — до 1993 название города Балыкчи в Иссык-Кульской области.

Россия 
 Рыбачье — село в городском округе Алушта Крыма.
 Рыбачье — озеро в Выборгском районе Ленинградской области.

См. также 
 Рыбацкое
 Рыбачий